

Sigle 
 Zone of Proximal Development – zona di sviluppo prossimale

Codici 
 zpd – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Ixtlán sudorientale